Забел:

 Забел (1216/1217—1252) — королева Киликийского армянского царства.
 Забел — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын.

См. также  
 Забел Стадиум